Šimun (ime)
 Šimun (praotac), jedan od sinova izraelskog praoca Jakova
 Šimun (pleme), jedno od 12 izraelskih plemena
 sveti Šimun Kanaanac ili sv. Šimun Revnitelj, jedan je od Isusovih dvanaest apostola
 sveti Šimun Jeruzalemski, drugi jeruzalemski biskup i jedan od sedamdeset učenika
 sveti Šimun Stock, svećenik, redovnik i mistik iz 12. stoljeća
 sveti Šimun Pravednik ili sv. Šimun Bogoprimac, novozavjetni starac koji je primio Isusa u Hramu
 Jaz (Šimun), otok kod Primoštena